Kim Szongszu (1891), dél-koreai politikus
 Kim Szongszu (1961), dél-koreai filmrendező
 Kim Szongszu (1973), dél-koreai színész